Ariel Graziani (1971), voormalig Ecuadoraans profvoetballer
Augusto Graziani (1865–1944), Italiaans rechtsgeleerde en econoom
Francesco Graziani (1952), Italiaans voormalig voetballer en voetbaltrainer
Girolamo Graziani (17e-eeuw), Italiaans dichter, toneelschrijver en hoveling aan het hertogelijk hof van Modena

Italiaanse achternaam